Il doppio  del PTT Pattaya Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Sania Mirza e Anastasija Rodionova erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Kimiko Date e Casey Dellacqua hanno sconfitto in finale Akgul Amanmuradova e Aleksandra Panova per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Chang Kai-chen /  Vania King (quarti di finale)
  Marina Eraković /  Heather Watson (primo turno)

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Shahar Peer (semifinale)

Tabellone

Note 
 

PTT Pattaya Open 2013
WTA Tour 2013